Twee plaatsen in Slovenië
Gabrce (Rogaška Slatina)
Gabrče (Divača)